Ornes kan syfta på:
 Ornes, Meuse – en fransk kommun i departementet Meuse
 Ornes – en norsk småort i Lusters kommun, se Urnes